Laryea ist der Familienname folgender Personen:

 Allah Laryea-Akrong, ghanaischer Leichtathlet
 Ashiao Laryea, ghanaischer Boxer
 Benjamin Laryea, ghanaischer Weitspringer
 Daniel Laryea (* 1987), ghanaischer Fußballschiedsrichter
 Gabriel Laryea (1924–2009), ghanaischer Leichtathlet
 Joseph Laryea (* 1965), ghanaischer Boxer
 Joseph Ahwa Laryea, ghanaischer Politiker
 Josh Laryea, ghanaischer Musiker
 Richie Laryea (* 1995), kanadischer Fußballspieler
 Wayne Laryea (* 1952), britischer Schauspieler